Хоронжишки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Хоронжишки — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Хоронжишки — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.